A 2018. évi téli olimpiai játékokon a síugrás férfi egyéni normálsánc versenyszámát február 8-án és 10-én rendezték. Az aranyérmet a német Andreas Wellinger nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtezőből az első 50 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

Források 

Síugrás a 2018. évi téli olimpiai játékokon